Джозеф Косински (, род. 3 мая 1974) — американский кинорежиссёр, создатель рекламных роликов и фильмов, специалист по компьютерной графике. Его дебютная работа в кино — научно-фантастический фильм «Трон: Наследие». До этого занимался телевизионной рекламой и разработкой видео для игры Halo 3 (2007).

Биография 
Джозеф Косински родился в Маршалтауне (Айова), США. Выпускник . В настоящее время — преподаватель архитектуры, по специальности трёхмерное моделирование.
После переезда в Лос-Анджелес в 2005 году начал писать роман под названием «Забвение» (), по которому кинокомпания Walt Disney Pictures планировала снять фильм в 2012 году, но затем передала права компании «Universal Pictures», которая выпустила фильм в 2013 году с Томом Крузом в главной роли.
В 2007 году компания Warner Brothers наняла его, чтобы снять ремейк научно-фантастического фильма 1970-х «Бегство Логана» (). В 2010 году снял «Трон: Наследие» — сиквел фильма «Трон». В ноябре 2009 года стало известно, что Косински снимет ремейк фильма «Чёрная дыра» () 1979 года. Планирует режиссировать научно-фантастический фильм «Архангелы» ().

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 

Выпускники Колумбийской высшей школы архитектуры и городского планирования
Выпускники Колумбийского университета
Преподаватели Колумбийской высшей школы архитектуры и городского планирования
Преподаватели Колумбийского университета